Veronika Kudermetova e Elise Mertens erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate prima dell'inizio del torneo.

In finale Marie Bouzková e Sara Sorribes Tormo hanno sconfitto Natela Dzalamidze e Kamilla Rachimova con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (ritirati)
  Caty McNally /  Alison Van Uytvanck  (ritirati)

  Marie Bouzková /  Sara Sorribes Tormo (Campionesse) 
  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (quarti di finale)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  Zeynep Sönmez (primo turno)

  Berfu Cengiz /  İpek Öz (quarti di finale)

Protected ranking 

  Han Xinyun /  Jana Sizikova (primo turno)

Alternate 

  Angelina Gabueva /  Anastasija Zacharova (primo turno)

  Marina Mel'nikova /  Anastasija Tichonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2022